Mtwara steht für:

 Mtwara, Stadt in Tansania
 Mtwara (Region), Region in Tansania
 Mtwara (Distrikt), Distrikt in der Region Mtwara in Tansania
 Bistum Mtwara, römisch-katholische Diözese in Tansania
 Flughafen Mtwara, Flughafen der Stadt Mtwara in Tansania